Animate bezeichnet:

 Animate (Unternehmen), eine auf Anime und Manga spezialisierte Kaufhauskette in Japan
 Animate e.V., einen österreichischen Manga- und Anime-Verein
 Adobe Animate, eine Animationssoftware